

Patronyme 

 Lupin, nom de famille.

Titres 

 Lupin (2010), mini album sud-coréen du groupe Kara ;
 Lupin (2007), série télévisée philippine ;
 Lupin (2021), série télévisée française de George Kay et François Uzan ;
 Les Contes de Lupin (2021), série d'animation française de Nicolas Le Nevé et Laura Muller.

Lieu 

 Château de Lupin, château français d’Ille-et-Vilaine ;
 Fort Lupin, fort français de l'estuaire de la Charente.

Personnage de fiction 
 Arsène Lupin, un célèbre cambrioleur ;
 Remus Lupin, personnage de la saga Harry Potter, de J.K. Rowling ;
 Lupin, loup-garou.

Autres 

 Lupin, plante de la famille des fabacées ;
 Lupin, entreprise pharmaceutique française ;
 Prix Lupin, course hippique française.

